La Repubblica – dialogo di Platone
 La Repubblica – testo perduto di Zenone
 La Repubblica (De re publica) – trattato di filosofia politica di Marco Tullio Cicerone
 la Repubblica – quotidiano italiano